2 miejscowości w Polsce: 
 Grodztwo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica 
 Grodztwo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Kowal